А́ртур Ко́нан Дойл (; 22 мая 1859, Эдинбург — 7 июля 1930, Кроуборо, Суссекс) — английский писатель, автор детективных произведений о сыщике Шерлоке Холмсе, приключенческих и научно-фантастических — о профессоре Челленджере, юмористических — о бригадире Жераре.

Дойлом были написаны также исторические романы («Белый отряд» и др.), пьесы («Ватерлоо», «Ангелы Тьмы», «Огни судьбы», «Пёстрая лента»), стихотворения (сборники баллад «Песни действия» (1898) и «Песни дороги»), автобиографические очерки («Записки Старка Монро» или «Загадка Старка Монро») и «бытовые» романы («Дуэт в сопровождении случайного хора»), либретто оперетты «Джейн Энни» (1893, в соавторстве).

Произведения

Цикл о Шерлоке Холмсе 

 Этюд в багровых тонах (1887)
 Знак четырёх (1890)
 Приключения Шерлока Холмса (сборник рассказов, 1891—1892)
 Записки о Шерлоке Холмсе (сборник рассказов, 1892—1893)
 Собака Баскервилей (1901—1902)
 Возвращение Шерлока Холмса (сборник рассказов, 1903—1904)
 Долина ужаса (1914—1915)
 Его прощальный поклон (сборник рассказов, 1908—1913, 1917)
 Архив Шерлока Холмса (сборник рассказов, 1921—1927)

Цикл о профессоре Челленджере 
 Затерянный мир (The Lost World) (1912)
 Отравленный пояс (The Poison Belt) (1913)
 Страна тумана (The Land of Mist) (1926)
 Когда Земля вскрикнула (Когда мир вскрикнул) (When the World Screamed) (1928)
 Дезинтеграционная машина (The Disintegration Machine) (1929)

Цикл о капитане Шарки 
 Как губернатор Сент-Китта вернулся на родину (How the Governor of St. Kitt’s Came Home, 1897)
 Как капитан Шарки и Стивен Крэддок перехитрили друг друга (The Dealings of Captain Sharkey with Stephen Craddock, 1897)
 Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки (How Copley Banks Slew Captain Sharkey, 1897)
 Ошибка капитана Шарки (The Blighting of Sharkey, 1910)

Цикл о бригадире Жераре 
 Подвиги бригадира Жерара (The Exploits of Brigadier Gerard, 1896)
 Приключения бригадира Жерара (The Adventures of Gerard, 1903)
 Женитьба бригадира (The Marriage Of The Brigadier, 1910)

 Исторические романы 
 Михей Кларк (Micah Clarke) (1888), роман о восстании Монмута (Монмаута) в Англии XVII века.
 Белый отряд (The White Company) (1891)
 Тень великого человека (The Great Shadow) (1892)
 Изгнанники (The Refugees) (опубликован 1893, написан 1892), роман о гугенотах во Франции XVII века, освоении французами Канады, индейских войнах.
 Родни Стоун (Rodney Stone) (1896)
 Дядя Бернак (Uncle Bernac) (1897), повесть о французском эмигранте времён Великой французской революции.
 Сэр Найджел (Sir Nigel) (1906)

 Фантастические произведения 
 Открытие Рафлза Хоу (The Doings of Raffles Haw) (1891)
Про коня и мужика (About a horse and a man) (1893)
 Маракотова бездна (The Maracot Deep) (1927)
 Владыка Тёмной стороны (The Lord of the Dark Face, 1929; продолжение «Маракотовой бездны»: главы VI—VII)
 Необычайный эксперимент в Кайнплатце
 Ад в небесах (Ужас поднебесья, Ужас высот) (The Horror of the Heights) (1913), повесть, включающая так называемый дневник Джойса-Армстронга

 Драматургия 
 Джейн Энни, или Приз за хорошее поведение (Jane Annie, or the Good Conduct Prize) (1893)
 Дуэт (A Duet. A duologue) (1899)
 Бригадир Жерар (Brigadier Gerard, 1910)
 (A Pot of Caviare) (1912)
 Пёстрая лента (The Speckled Band) (1912)
 Ватерлоо (Waterloo. (A drama in one act)) (1919)
 Бриллиантовая диадема. Вечер с мистером Шерлоком Холмсом (The Crown Diamond: An Evening With Mr Sherlock Holmes, 1921)
 Шерлок Холмс. (Sherlock Holmes: A Drama in Four Acts, 1899, в соавторстве с Уильямом Гиллетом)

 Публицистика 
 Англо-Бурская война (1899—1902) (The Great Boer War) (1900)
 Некоторые уроки войны (Some Lessons of the War, 1900)
 Преступления в Конго (The Crime of the Congo) (1909)
 Великобритания в новой войне (Great Britain and the Next War, 1914)
 Британская кампания во Франции и Фландрии. 1914 год. (The British Campaign in France and Flanders: 1914, 1916)

 Воспоминания 
 Первая книга (My First Book, 1893)
 Жизнь на китобойном судне. Мои приключения в Арктике (Life on a Greenland Whaler. A Record of Personal Adventures in Arctic Seas, 1897)

Философские произведения 
 Новое Откровение (The New Revelation) (1918, автобиографический религиозно-философский трактат)
 Жизненноважное послание (The Vital Message) (1919)
 История спиритуализма (The History of Spiritualism, 1926)

Другие произведения 
 Повествование Джона Смита (The Narrative of John Smith), первый роман писателя, найден Британской Национальной Библиотекой в 2000-х годах
 Явление фей (The Coming of the Fairies, 1921)
 Сообщение Хебекука Джефсона (J. Habakuk Jephson’s Statement) (1884), история, опирающаяся на судьбу судна «Мария Целеста»
 Домашние дела дядюшки Джереми (The Mystery of Uncle Jeremy’s Household) (1887), рассказ, считающийся предшественником цикла о Шерлоке Холмсе
 Тайна Клумбера (The Mystery of Cloomber) (1889)
 Торговый дом Гердлстон (The Firm of Girdlestone) (1890)
 Капитан «Полярной Звезды» (The Captain of the Polestar, and other tales) (1890)
 Приключения в загородном доме (За городом) (Beyond the City) (1892)
 Номер 249 (Lot No. 249) (1892)
 Убийца, мой друг (My Friend the Murderer and Other Mysteries and Adventures) (1893)
 Круг красной лампы (Round The Red Lamp) (1894)
 Паразит (The Parasite) (1894)
 Загадка Старка Монро (The Stark Munro Letters) (1895)
 Трагедия пассажиров «Короско» (The Tragedy of The Korosko) (1898)
 Зелёный флаг и другие рассказы (The Green Flag and Other Stories of War and Sport) (1900)
 Сквозь волшебную дверь (За волшебной дверью) (Through the Magic Door) (1907), эссе
 Истории, рассказанные у камина (Round the Fire Stories) (1908)
 Последняя галера (The Last Galley) (1911)
 Ужас Пещеры Синего Джона (Ужас расщелины Голубого Джона) (The Terror of Blue John Gap) (1912)
 Опасность! По материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса (Danger! Being The Log of Captain John Sirius) (1918)
 Великий эксперимент в Кайнтплатце (The Great Keinplatz Experiment and Other Tales of Twilight and the Unseen) (1919), сборник
 (Tales of Terror & Mystery) (1923)
 Воспоминания и приключения (Memories and Adventures) (1924), автобиографическая повесть
 Чёрный доктор (The Black Doctor and Other Tales of Terror and Mystery) (1925), сборник
 Мир сумрачного и невидимого (Twilight and the Unseen) (1925)
 Дело врача (в соавторстве с Г. Алленом)
Сухопутный пират (Насыщенный час)
Квадратный ящичек (1881)
Полосатый сундук (The Striped Chest), Сундук-убийца; Полосатый ящик; Роковой сундук; Сундук с секретом. Рассказ, 1897 год
Сильнее смерти 
Топор с посеребренной рукоятью (действительное происшествие)
Привидение из Лоуфорд-Холла (Правдивая история)
Рука-призрак

Примечания 

Артур Конан Дойл
Дойль, Артур Конан